Кисловщина — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Кисловщина — упразднённая деревня в Браславском районе Витебской области.
 Кисловщина — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.